

Cinema 
 Stretch – film del 2011 diretto da Charles de Meaux
 Stretch - Guida o muori (Stretch) – film del 2014 diretto da Joe Carnahan

Musica 
 Stretch Records – etichetta discografica indipendente 
 Stretch – gruppo musicale britannico
 Stretch – album di Scott Walker del 1973
 Stretch – album di Virgil Donati del 1995

Persone 
 Stretch (1968-1995) – rapper e produttore discografico statunitense
 Gary Stretch (1968) – pugile e attore britannico